Bas Muijs (zanger), zanger van de groep Smyle, ook bekend van Stars on 45
Bas Muijs (acteur), zoon van bovenstaande